Název Jesenice má více sídel:
 Jesenice (okres Rakovník) – město v okrese Rakovník
 Jesenice (okres Praha-západ) – město v okrese Praha-západ
 Jesenice (okres Příbram) (Jesenice u Sedlčan) – obec v okrese Příbram
 Jesenice (Příbram) – část města Příbram v okrese Příbram
 Jesenice (Okrouhlá) – část obce Okrouhlá v okrese Cheb
 Vodní nádrž Jesenice na řece Odravě v okrese Cheb
 Jesenice (Děčín) – osada v části města Dečín Letná
 Velká Jesenice – obec v okrese Náchod
 Jesenice (Slovinsko) – město ve Slovinsku
 Jesenice (Chorvatsko) – obec v občině Dugi Rat ve Splitsko-dalmatské župě v Chorvatsku
 Jesenice, také Stará Jesenice, od 1945 polská obec Stary Wielisław v okrese Kladsko

a také:
 Jesenice (potok) – pravostranný přítok Podvineckého potoka v povodí Blšanky
 Vodárna Jesenice – okres Rakovník, jihovýchodně od Jesenice
 Vodojem Jesenice – koncová stanice přivaděče vody do Prahy

Související články 
 Jasenice (potok) – pravostranný přítok Vsetínské Bečvy

Externí odkazy